Msza Święta na Jasnej Górze – kanał internetowy utworzony 15 marca 2020 r. przez Telewizję Polską z powodu rozszerzającej się na świecie pandemii COVID-19. Kanał transmituje wszystkie liturgie odprawiane w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze od godziny 6:00 do 21:30. Sygnał nadawany jest na platformie hybrydowej TVP, w aplikacji TVP VOD oraz na platformie TVP Stream.

Od 5 kwietnia 2020 r. o godzinie 12:30 na kanale transmitowana jest msza święta dla najmłodszych.

Od 6 października 2020 r. transmisja jest nadawana również w serwisie YouTube.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Transmisja mszy świętych w serwisie YouTube
 Transmisja mszy świętych na platformie TVP Stream

Jasna Góra
Kanały TVP
Polska telewizja internetowa